Nomadi, naziv za ljude i društva koji zbog kulturoloških, gospodarskih ili svjetonazorskih razloga nisu prihvatili sjedilački način života.
 Nomad (časopis), nekadašnji hrvatski glazbeni časopis